

Presentación previa 
Toni Androić y Andrey Kuznetsov eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop ganaron el título tras derrotar en la final Sergey Betov y Mikhail Elgin.

Cabeza de serie 

  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (Cuartos de final)
  Sergey Betov /  Mikhail Elgin (Finalista)

<ol start=3>
  František Čermák /  Rameez Junaid ''(Primera ronda)
 ''' Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Praga-2 2015